1-й чемпионат Европы по кроссу прошёл 10 декабря 1994 года в Алнике, Великобритания. Были разыграны 4 комплекта наград: по 2 в индивидуальном и командном зачётах.

В соревнованиях приняли участие 180 атлетов (103 мужчины и 77 женщин) из 23 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших у женщин.

Результаты

Мужчины. 9,5 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,5 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 5 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1994 года
Спорт в Великобритании в 1994 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
кросс
Алник